Bruno Fecteau (1959-2011) est un professeur québécois de musique, surtout connu comme pianiste, compositeur, orchestrateur et arrangeur attitré de Gilles Vigneault.
Clément Fecteau (1933-2017) est un évêque catholique canadien qui est l'ordinaire du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Simon-Olivier Fecteau est un comédien, humoriste et réalisateur québécois originaire de Victoriaville.